Grimstone (Dorset) – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Grimstone (North Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)